Semmelrogge ist der Familienname folgender Personen:

 Dustin Semmelrogge (* 1980), deutscher Schauspieler
 Joanna Semmelrogge (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Joachim Bernhard Semmelrogge (* 1961), deutscher Schauspieler
 Martin Semmelrogge (* 1955), deutscher Schauspieler
 Willy Semmelrogge (1923–1984), deutscher Schauspieler